Feix ist der Familienname folgender Personen:
 Denis Feix (* 1975), deutscher Koch
 Gerhard Feix (1929–2006), deutscher Jurist, Kriminologe und Autor
 Günter Feix (* 1934), deutscher Biologe
 Gunter Feix (* 1943), deutscher Chemiker
 Hans Feix (1909–nach 1971), deutscher Maler 
 Ingrid Kirschey-Feix (* 1950), deutsche Journalistin, Lektorin und Publizistin
 Josef Feix (* 1908), deutscher Altphilologe und Übersetzer
 Karl Feix (1919–1963), österreichischer Skirennläufer
 Lothar Feix (1954–2002), deutscher Schriftsteller
 Robert Feix (1893–1973), österreichischer Industrieller

Eine Familie Feix war Miteigentümerin des nicht mehr bestehenden Hotels Métropole in Wien.